est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 eicosane, numéro CAS 
 phytane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonaméthylundécane, numéro CAS